Sharland ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Sharland Boothroyd	(1910–2011), Maler	
 C. M. Sharland (* vor 1957), deutscher Hörspiel- und Drehbuchautor sowie Filmregisseur, siehe Karl Heinz Zeitler	
 John Sharland (* 1937), britischer Diplomat		
 Leonard Sharland (1904–1978), britischer Missionar		
 Michael Stanley Reid Sharland (1899–1987), australischer Journalist, Fotograf, Autor und Ornithologe		
 Wallace Sharland (1902–1967), australischer Fußball- und Cricketspieler und Sportreporter